Noir nebo noire [noár] (franc. „černý“) může znamenat:

příjmení
 Jim Noir (* 1983), anglický muzikant, pravým jménem Alan Roberts
 Ricardo Noir (* 1987), argentinský fotbalista klubu Boca Juniors

místa
 Montagne Noire, horské pásmo v jihozápadní Francii
 La Roche-Noire, vesnice a obec v departmentu Puy-de-Dôme ve střední Francii
 Noire River, kanadská řeka protékající Québecem 
 Pointe-Noire, druhé největší město v Republice Kongo
 Pointe-Noire (Guadeloupe), obec francouzského zámořského departmentu Guadeloupe
 Vanil Noir, hora ve Švýcarsku

literatura, umění a zábava
 Noir, druhé hudební album skupiny Callisto
 Noir, série anime
 Noir, román od K. W. Jetera
 Noir, postava videohry La Pucelle: Tactics
 Film noir, filmový žánr
Neo-noir
 Roman noir, literární žánr
 Folk noir, hudební žánr 
 Noir Pictures, nezávislá filmová společnost na Honolulu, Havaj
 Magie Noire, kreslený film výtvarníka ä autora Gilberta G. Groudy z Pobřeží slonoviny
 Série noire, francouzská nakladatelská firma
 Souris noire, francouzský televizní seriál
 Tech noire, charakteristické označení pro styl experimentální hudby
 Noir: A Shadowy Thriller, počítačová hra od firmy Cyberdreams z léta 1996
 RENOIR, videohra od českého indie studia Soulbound Games
 L.A. Noire, videohra od Rockstar Games

další významy
 NOIR, druh kryptoměny

Související články 
 Nero (rozcestník)
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Noir“

Rozcestníky - místopisné jméno